

Kalendarium informatyczne 1948 roku 
 Anacom – maszyna analogowa firmy Westinghouse Electric Company
 brytyjski matematyk Douglas Hartree przepowiadał: "jedna maszyna EDSAC (512 słów pamięci, 1000 operacji na sekundę, brak pamięci pomocniczej) wystarczy do zaspokojenia wszystkich potrzeb obliczeniowych Wielkiej Brytanii".
 Claude E. Shannon publikuje w The Bell System Technical Journal pracę "A Mathematical Theory of Communication" dającą teoretyczne podstawy teorii informacji, w tym kompresji danych.

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec 
 21 czerwca – uruchomienie pierwszego komputera Manchester Mark I

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Zobacz też 
 informatyka
 historia informatyki

Kalendarium informatyczne
Wydarzenia 1948